– japońska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Dotychczas zwyciężyła w sześciu singlowych i ośmiu deblowych turniejach rangi ITF. 13 maja 2019 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 175. pozycję, natomiast 8 października 2018 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 145. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Japońskie tenisistki
Urodzeni w 1998